Wolfpack — другий міні-альбом італійського пост-хардкор-гурту Hopes Die Last, випущений 25 червня 2013 року.

Список композицій

Джерела 
 Wolfpack 
 Wolfpack 

Альбоми Hopes Die Last
Англомовні музичні альбоми